Mario Spinella – scrittore, giornalista e intellettuale italiano
 Ralph Spinella – ex schermidore statunitense
 Stephen Spinella – attore statunitense